Lakhanókipoi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Néa Magnisía, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Lachanókipoi, ort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar